Clymenoida arenicoida är en ringmaskart som beskrevs av Williams 1851. Clymenoida arenicoida ingår i släktet Clymenoida och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
arenicoida